Stolper ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stolper (1907–1979), sowjetischer Filmregisseur
 Armin Stolper (1934–2020), deutscher Dramatiker, Schriftsteller und Dramaturg
 Edward M. Stolper (* 1952), US-amerikanischer Geologe
 Ernst-Christoph Stolper (* 1960), deutscher Politiker (Grüne)
 Frank Stolper (* 1965), deutscher politischer Beamter
 Gustav Stolper (1888–1947), österreichischer Ökonom, Journalist und Politiker
 Helmut Stolper (1928–2013), deutscher Radsportler
 Matthew W. Stolper (* 1944), US-amerikanischer Assyriologe
 Paul Stolper (1865–1906), deutscher Chirurg und Rechtsmediziner
 Toni Stolper (Antonie Kassowitz; 1890–1988), österreichische Journalistin
 Wolfgang F. Stolper (1912–2002), US-amerikanischer Ökonom

Siehe auch:
 Stolpen